Das Finale am Reck der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 16. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten acht Turner im Finale an.

Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Titelträger

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse Reck Männer auf olympedia.org (englisch)

Reck